6 – liczba naturalna
 6 – rok naszej ery
 6 – rok przed naszą erą

Literatura 
 VI – sonet Williama Szekspira

Inne 
 6 – jedna z kart do gry
 6 (Hebe) – planetoida

Zobacz też 

 Szóstka